Fincastle kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fincastle (Kentucky)
Fincastle (Virginia)